9. Европско првенство у рукомету 2010. одржано је у Аустрији од 19. до 31. јануара 2010. Утакмице су се играле у пет градова: Бечу, Грацу, Инзбруку, Линцу и Винер Нојштату. 

Право да буде домаћин овом првенству, Аустрија је изборила 5. маја 2006. на Конгресу Европске рукометне федерације (ЕХФ) у Португалу. Кандидатура Рукометног савеза Аустрије победила у финалу са 28:18 гласова против Грчке. У конкуренцији су још били Немачка, Исланд, Хрватска, Македонија и Мађарска.

Објекти 
Такмичења се одржало у пет градова. У Грацу (група А), Линцу (група Б) и Винер Нојштату (група Д) су играли по групама у првог кругу. У Инзбруку је играла једна група у првом кругу (група Ц) и такмичење у једној од две групе у другом делу (група -{II}-). Друга група другог дела (група I) и финални део првенства је одигран у Бечу.

Квалификације 

На 8. Конгресу ЕХФ у Португалу 2006, договорено је да се уведе нови систем квалификација за Европско првенство, што је 26. јануара 2008. на 9. Конгресу ЕХФ у Лилехамеру (Норвешка) званично усвојено.

Према томе директно су се квалификовали, само домаћин Аустрија и бранилац титуле са претходног Европског првенства Данска. Сви остали за пласман на првенство су морали проћи кроз квалификације, за које се пријавило 36 репрезентација.

Квалификоване екипе 

<div id="1">1 Подебљано означава првака за ту сезону:2 као 
3 као

Судије

Жреб 
Жреб за финални турнир одржан је 24. јуна 2009. у Музеју Лихтенштајна у Бечу. Као најбоље рангиране, екипе Француске, Хрватске, Данске и Мађарске распоређене су као носиоци група, а домаћин Аустрија је смештена у групу Б.

Квалификациони круг 

Квалификоване репрезентације подељене се у четири групе (од А до Д) по четири репрезентације. У групи играју по једноструком лига систему (свако са сваким по једну утакмицу). Три првопласиране репрезентације из сваке групе ишле су у други круг.

Група А (Грац)

Група Б (Линц)

Група Ц (Инзбрук)

Група Д (Винер Нојштат)

Други круг 
Прве три репрезентације из сваке од четири квалификационе групе пласирале су се у други круг. Репрезентације из група А и Б чине Групу -{I}-, а Ц и Д Групу -{II}-. Мађусобни резултати екипа у квалификационој групи су пренесени у други круг и те екипе нису играле међусобне утакмице.

Група -{I}- (Беч)

Група -{II}- (Инзбрук)

Финална такмичења

Утакмица за 5 место

Полуфинале

Утакмица за 3 место

Финале

Коначна табела 

|}

Екипа првенства:
 голман:  Славомир Жмал
 лево крило:  Мануел Штрлек
 леви бек:  Филип Јиха
 Средњи бек:  Никола Карабатић
 десни бек:  Олафур Стефансон
 десно крило:  Лук Абало
 пивот:  Игор Вори

Најкориснији играч (МПВ):  Филип Јиха

Најбољи одбрамбени играч:  Јаков Гојун

Најбољи голман:  Славомир Жмал

Награда за фер-плеј:

Извори

Спољашње везе 

 Званична вебсајт
 ЕХФ
 Европско првенство у рукомету

Европско првенство у рукомету
Европско првенство у рукомету 2010.
Рукомет у Аустрији
Рукомет у 2010.